Fashion TV – canale satellitare internazionale
 Ferrovie Tramvie Vicentine – ex azienda di trasporto pubblico extraurbano di Vicenza (Italia) confluita nella SVT
 for the victory – frase inglese che in italiano significa "per la vittoria" (l'abbreviazione è in uso nelle chat)
 free to view – trasmissione di contenuti televisivi e/o radiofonici gratuiti e criptati
FTV TV, società di web tv italiana.